Sassen kan syfta på:

Geografi

Svalbard och Jan Mayen 

 Sassenfjorden, havskanal,

Tyskland 

 Sassen, Sassen-Trantow – ort, Sassen-Trantow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Sassen, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar